Арра́сское кру́жево — форма чистого белого коклюшечного кружева, которое производилось в Аррасе, Франция, с XVII по XIX века.

Кружево похоже на лилльское кружево, но прочнее.

Аррасское кружево также производилось в модификации металлических золотых кружев и легких кружев под названием резеда.

Этимология 
Orris — это еще один термин для обозначения золотых или серебряных коклюшек, происходящий от слова Arras.

История 
Аррасское кружево достигло своего пика в период с 1804 по 1812 год, а затем пришло в упадок.

В 1851 году в радиусе восьми миль вокруг города было 8000 кружевниц.

К 1881 году только один дом производил специальные изделия из старых моделей.

Литература

Примечания 

Кружево